Van Hellemond est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Étymologie 
Van Hellemond est un patronyme néerlandais composé de Hellemond qui signifie « bouche de l’enfer », de helle, « enfer » et mond, « bouche ». Van est une particule à valeur toponymique signifiant « de » indiquant le lieu d’origine. Van Hellemond signifie donc « celui qui habite près de la bouche de l’enfer ».

Patronyme 

 Andy Van Hellemond (1948-), arbitre canadien de hockey sur glace.